Les , la chambre basse et la plus importante des deux chambres formant la Diète, s'est tenue le .

 

2000
2000 au Japon
japon
Politique en juin 2000